«Combate» puede referirse a:

Televisión 
 Combate (-), canal de televisión brasileño.
 Combate (2010-), programa de televisión de Ecuador.
 Combate (2011-), programa de televisión de Perú.
 Combate (2011-), programa de televisión de Costa Rica.
 Combate (2014-), programa de televisión de Guatemala.
 Combate (2014-), programa de televisión de Argentina.
 Combat!, serie de televisión estadounidense (1962-1967), conocida en los países hispanoparlantes como Combate.